

Cinema 
 La belva (The Wolf Man) – film del 1924 diretto da Edward Mortimer
 La belva (Track of the Cat) – film del 1954 diretto da William A. Wellman
 La belva – film del 1970 diretto da Mario Costa
 La belva – film del 2020 diretto da Ludovico Di Martino

Letteratura 
 La belva (No Other Tiger) – romanzo del 1927 scritto da Alfred Edward Woodley Mason

Musica 
 La belva – singolo di Mostro del 2020